Лос Долорес има више значења:

 Лос Долорес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Долорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Долорес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Долорес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Долорес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Долорес (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Долорес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Долорес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Долорес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Долорес, Лас Кинсе Летрас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Долорес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Долорес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Долорес (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Долорес, Ла Мулита (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Долорес (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику